Gran Premi d'Alemanya de Motocròs 125cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi d'Alemanya de Motocròs 250cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi d'Alemanya de Motocròs 500cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi d'Alemanya de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat entre 2001 i 2003
 Gran Premi d'Alemanya de MX1 i MX2, celebrat d'ençà de 2004
 Gran Premi d'Alemanya de MX3, celebrat d'ençà de 2006

Vegeu també 
 Gran Premi de l'Alemanya Oriental de Motocròs
 Gran Premi d'Europa de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat a Teutschenthal entre 2002 i 2003